Kerektó: Esztergom városrésze.
Kerek-tó: esztergom-kerektói horgásztó.
Kerek-tó: mogyoródi horgásztó.